Seehafer ist der Familienname folgender Personen:

 James Seehafer, US-amerikanischer Maler und Multimediakünstler
 Klaus Seehafer (1947–2016), deutscher Autor
 Reinhard Seehafer (* 1958), deutscher Komponist